«Wish You Were Here» — третий сингл с четвертого альбома Аврил Лавин Goodbye Lullaby.

Предыстория 
Впервые о песне как о сингле упоминалось в телефонном интервью, когда Аврил находилась в Германии на ежегодной выставке-показе «The Bread & Butter Surepshow». Позже Sony Music Polska официально подтвердили, что песня Wish You Were Here станет следующим синглом.

Съёмки клипа начались после тура по Южной Америке и прошли в течение августа. Аврил поделилась впечатлениями со съемочной площадки и опубликовала пару фото и два сообщения.

Релиз клипа состоялся 9-го сентября.

После того, как фанаты получили свои Limited Fan Edition диски, они обнаружили, что никакой обещанной песни «Hello» вовсе нет, вместо неё на диске были «Smile(Acoustic Version)» и «What The Hell (Acoustic Version)». Фанаты начали писать гневные письма в новый лейбл Аврил Epic Records. Как оказалось, «Hello» не существует вовсе, лейбл выразил свои сожаления и пообещал вернуть деньги желающим.

Список композиций 
Цифровой сингл

Limited Fan Edition (Ограниченное фан-издание)

Чарты

Примечания 

Синглы Аврил Лавин
Синглы по алфавиту
Синглы 2011 года
Песни, спродюсированные Shellback
Песни, написанные Shellback
Сентиментальные любовные песни
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом